A prágai 119-es jelzésű autóbusz a Nádraží Veleslavín és a Prága-Václav Havel repülőtér között közlekedik, gyors összeköttetést teremtve az A metró és a repülőtér között.

Története

Útvonala

Megállóhelyei 

!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0||Nádraží Veleslavínvégállomás||17
|align=left|
|-
|4||Divoká Šárka||13
|align=left|
|-
|5||Nová Šárka||12
|
|-
|6||Dědina||11
|
|-
|9||K Letišti||9
|align=left|
|-
|10||Terminál 3||8
|align=left|
|-
|13||U Hangáru||5
|align=left|
|-
|∫||Schengenská||3
|align=left|
|-
|∫||Terminál 2||2
|align=left|
|-
|15||Terminál 1végállomás||0
|align=left|
|-
|16||Terminál 2||∫
|align=left|
|-
|17||Letištěvégállomás||∫
|align=left|
|}

További információk
A 119-es busz menetrendje 
A repülőtér megközelítése 

Prága autóbuszvonalai